Municipio de Independence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Independence (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Independence (condado de Lee, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Independence (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Independence (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Independence (condado de Saline, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Independence (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Independence (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Independence (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Independence (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Independence (condado de Doniphan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Doniphan.
 Municipio de Independence (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Independence (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Independence (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Independence (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Independence (condado de Dunklin, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dunklin.
 Municipio de Independence (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Independence (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.
 Municipio de Independence (condado de Schuyler, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Independence (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Independence (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Independence (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Independence (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.